All That Jazz puede referirse a:

Música 
 «All That Jazz» (canción), una canción del musical de 1975 Chicago
 «All That Jazz» (canción de Mel Tormé), una canción de 1966 del álbum Right Now de Mel Tormé
 All That Jazz (álbum de Breathe)
 All That Jazz (álbum de Ella Fitzgerald)
 All That Jazz: The Best of Ute Lemper
 «All That Jazz», una canción de Echo & the Bunnymen de Crocodiles
 «All That Jazz», una canción de DJ Fresh de Escape from Planet Monday
 «All That Jazz», una banda de jazz japonesa, encargada por Studio Ghibli para hacer versiones de jazz de sus bandas sonoras

Cine, radio y televisión 
 All That Jazz (película), una película musical de 1979 de Bob Fosse
 El tercer episodio de Top Cat
 «All That Jazz» (The Golden Girls), an episode of The Golden Girls
 "All That Jazz" (Sealab 2021), un episodio de Sealab 2021
 «All That Jazz» (serie de radio), una comedia de 1990 con Wendy van der Plank
 I Am Jazz, serie de telerrealidad con título provisional All That Jazz

Véase también 
 Love and All That Jazz